Tshopo est un nom propre qui peut désigner :
 Tshopo (rivière), rivière de la République démocratique du Congo, affluent du fleuve Congo; 
 Tshopo (province), province de la République démocratique du Congo, anciennement district de la province Orientale ;
 Tshopo (commune), une des communes de Kisangani.